Spleen, mot emprunté à l'anglais, proche du sens de mélancolie, souvent utilisé par Baudelaire (Les Fleurs du mal) 
 Spleen baudelairien
Spleen (1982-), musicien français
Spleen, aussi transcrit Splean (en russe : ), un groupe de musique russe.
 Spleen, titre d'une chanson de Christophe Maé.